łękawica – element herbu szlacheckiego

 W Polsce
 Łękawica – rzeka, dopływ Bystrzycy
 Łękawica – rzeka, dopływ Wieprzy
 Łękawica – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Skrzyszów
 Łękawica – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Łękawica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Łękawica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica
 Łękawica – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łękawica

 Łękawica – gmina w woj. śląskim, w pow. żywieckim
 Łękawica – gromada w powiecie tarnowskim
 Łękawica – gromada w powiecie wadowickim
 Łękawica – gromada w powiecie żywieckim